Dreetzsee steht für:

 Dreetzsee (Carwitz), ein See in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Land Mecklenburg-Vorpommern
 Dreetzsee (Neulöwenberg), ein See in der Gemeinde Löwenberger Land, Land Brandenburg